Toshihiko Uchiyama kan henvise til:

 Toshihiko Uchiyama (fodboldspiller, født 1978) - japansk fodboldspiller født i 1978
 Toshihiko Uchiyama (fodboldspiller, født 1989) - japansk fodboldspiller født i 1989